

Прошкіно — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Прошкіно — село, Шуміхинський округ, Курганська область